Fook ist

 die chinesische Feng-Shui-Gottheit des Glücks
 ein Albumtitel von Pigface
 ein Name einer Figur aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams

Siehe auch:
 FUK
 FOK